Bourguignon (Doubs)
ook:
Bourguignon-lès-Conflans,  Haute-Saône
Bourguignon-lès-Morey, Haute-Saône
Bourguignon-lès-la-Charité, Haute-Saône
Bourguignon-sous-Coucy, Aisne 
Bourguignon-sous-Montbavin, Aisne 

Bourguignons, Aube